Petard steht für:
 Paul Pétard (1912–1980), französischer Pharmakologe und Botaniker
 HMS Petard (G56), britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg